Межамериканский кубок 1995 () — 17-й розыгрыш Межамериканского кубка.

Межамериканский кубок 1995 был разыгран между колумбийским клубом «Атлетико Насьональ», финалистом Кубка Либертадорес 1995, и коста-риканской командой «Саприсса», победителем Кубка чемпионов КОНКАКАФ 1995.

Участники

Матч

См. также 
 Кубок Либертадорес 1995
 Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1995

Примечания

Ссылки 
 Статистика матча на rsssf.com 

1995
Межамериканский кубок
Матчи ФК «Атлетико Насьональ»